Арноя () — муниципалитет в Испании
Арноя () — район (фрегезия) в Португалии